Пакистанская мусульманская лига ()  — правоцентристская консервативная партия в Пакистане. После всеобщих выборов 2013 года получили большинство в парламенте и в Национальной ассамблее и ассамблеи Пенджабской области Пакистана, однако потеряло его в обоих случаях после 2018 года, уступив место оппозиционной коалиции. Основателем партии и её многолетним лидером до своего отстранения Верховным судом был политик и бизнесмен Наваз Шариф. Платформа партии обычно консервативна, предполагает поддержку свободного рыночного капитализма, создание прочной национальной обороны и противодействие профсоюзам.

История 
После выборов 1985 года премьер-министр Пакистана Мухаммад Хан Джунеджо собрал сторонников диктатуры Зия-уль-Хака в партию, названную . После смерти президента Зии-уль-Хака в 1988 году в партии произошёл раскол. Губернатор Хайбер-Пахтунхвы  со своими многочисленными сторонниками организовал новую партию. Партию покинул со своей фракцией и Наваз Шариф. Вскоре он сформировал консервативный союз с различными правыми и исламистскими политическими партиями, известный как . Альянс сформировал правительство в 1990 году под руководством Наваза Шарифа. В 1993 году альянс самораспустился, и партия приняла свой нынешний облик, обозначив себя как фракция «Наваз» (Н) Пакистанской мусульманской лиги.

С момента своего основания Пакистанская мусульманская лига, наряду с Народной партией, составляла основу двухпартийной политической системы страны. Однако после военного переворота 1999 года Наваз Шариф был вынужден покинуть страну, а его партия утратила свою популярность, оказавшись в тени поддерживаемой новым президентом генералом Первезом Мушаррафом Пакистанской мусульманской лиги (К), ранее являвшейся фракцией ПМЛ (Н). Позже Наваз вернулся в Пакистан и вновь возглавил партию, вернув ей популярность на всеобщих выборах 2008 года.

13 мая 2008 года, министры от ПМЛ (Н) вышли из правительства в знак протеста, против решения связанного с восстановлением в должности судей. Наваз заявил, что ПМЛ (Н) будет поддерживать правительство, но не будет участвовать в нём. Зардари, надеясь сохранить коалицию, сообщил премьер-министр Юсуфу Реза Гилани отклонить отставку Шарифа.

Пакистанская мусульманская лига-Наваз (ПМЛ (Н)) и Пакистанская народная партия (ПНП) 27 июня 2008 года, выиграли соответственно три и два дополнительных места на выборах в Национальную ассамблею. Также эти две партии завоевали, в общей сложности, 19 из 23 мест в Провинциальной ассамблеи. ПНП Беназир Бхутто выиграла 123 места в 342-местном Национальной ассамблее, а партия Шарифа заняла второе место с результатом 91 место, в то время как ПМЛ (К) оказалась третьей (54 места). Пакистанская мусульманская лига (Н) выиграла восемь мест в Провинциальной ассамблее, в то время как ПНП завоевала семь мест.

После выборов 2013 года ПМЛ-Н вернулась к власти, а Шариф стал премьер-министром на беспрецедентный для Пакистана третий срок. Наибольшей популярностью партия пользуется в провинции Пенджаб, где она образовывала провинциальное правительство шесть раз с 1985 года (за исключением 1993 и 2002 годов), в том числе дважды под руководством брата Наваза Шарифа Шехбаза.

Результаты выборов

Примечания

См. также 
Пакистанская мусульманская лига (К)

Ссылки 
 Официальный сайт Пакистанской мусульманской лиги (Н)

Политические партии Пакистана
Консервативные партии
Исламские партии Пакистана